

Zmarli 
 Aśoka, władca Indii